Mehrili – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Mehrili – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian